Óperzsa művészet
 Szászánida művészet
 Újperzsa művészet (Az iszlám művészete)
lásd még
 Iráni művészet